Der Arjuna Award ist ein Preis, der Sportlern in Indien für herausragende sportliche Leistungen verliehen wird. Der Preis, eine Bronzestatue des Mahabharata-Helden Arjuna mit einer Urkunde und einem Preisgeld von 300.000 Rupien, wird seit 1961 von der indischen Regierung verliehen.

Die Preisvergabe wurde mit den Jahren auch auf Sportlerpersönlichkeiten aus der Ära vor dem Arjuna-Award ausgeweitet. Die Anzahl der preisbedachten Sportarten hat ebenfalls zugenommen; mittlerweile werden auch Preise für Behindertensportler verliehen. Um sich diesen Preis zu verdienen, muss ein Sportler nicht nur drei Jahre lang gute Leistungen in seiner Sportart auf internationalem Niveau erbracht haben, er muss sich auch durch Fairness und Disziplin hervorgetan haben.

Seit 2001 wird der Preis nur noch in Sportarten verliehen, die bei folgenden Anlässen ausgeübt oder folgenden Kriterien gerecht werden:
 Olympische Spiele / Asienspiele / Commonwealth Games / Weltmeisterschaftsdisziplinen und Cricket
 einheimische Spiele
 Behindertensport

Preisträger

Siehe auch 
Rajiv Gandhi Khel Ratna
Dronacharya Award

Weblinks 

 (englisch)

 
Sportliche Auszeichnung
Indische Auszeichnung
Erstverleihung 1961